«Христос в пустыне» — название картин русских художников:
 «Христос в пустыне» — картина Ивана Крамского, написанная в 1872 году.
 «Христос в пустыне» — картина Николая Рериха, написанная в 1933 году.